Восе́ль-е-Беффку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 7 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 231,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Восель-е-Беффкур на сайті французького Національного інституту географії
 Восель-е-Беффкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Восель-е-Беффкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Восель-е-Беффкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Восель-е-Беффкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена